Der springende Punkt steht für: 

 Springender Punkt, Redewendung
 Der springende Punkt (Partei), deutsche Partei 
 Der springende Punkt, Alternativtitel von Pigskin Parade, US-amerikanischer Film von David Butler (1936)

Siehe auch: